Ребко:
 Ребко, Алексей Васильевич (род. 1986) — российский футболист.
 REBCO — проект 2006 года по созданию новой российской марки нефти.